Simel eller Simele kan syfta på följande platser:

Irak 

 Nāḩīyat Saymayl, underdistrikt, Dahuk, 
 Qeza-î Sêmêl, distrikt, Dahuk,

Se även 
 Simelemassakern

Robotskapade Irakförgreningar